Greatest Hit (…and 21 Other Pretty Cool Songs) () — первая и единственная компиляция американской прогрессив-метал группы Dream Theater, вышедшая в 2008 году.

Об альбоме
В названии компиляции под «Greatest Hit» () подразумевается первая композиция и сингл «Pull Me Under» из альбома Images and Words (1992), которая в 1992 году входила в десятку лучших радиохитов. Сингл открывает сборник.

Вся компиляция состоит из 2 дисков, частей «The Dark Side» () и «The Light Side» (), каждая из которых содержит отредактированные композиции из альбомов с 1992 (Images and Words) по 2007 (Systematic Chaos) года. «The Dark Side» содержит тяжёлые композиции в стиле метал о чём говорит название стороны диска, «The Light Side» — спокойные лирические произведения.

Список композиций

CD 1 («Тёмная сторона»)

CD 2 («Светлая сторона»)

Позиции в чартах

Участники записи 
 Джеймс ЛаБри — вокал
 Джон Петруччи — гитара, бэк-вокал
 Джон Маянг — бас-гитара
 Майк Портной — ударные, бэк-вокал
 Джордан Рудесс — клавишные (5-11 треки на первом диске и 6-11 треки на втором)
 Кевин Мур — клавишные (1-3 треки на первом диске и 1-4 треки на втором)
 Дерек Шеринян — клавишные, бэк-вокал (на «Peruvian Skies» и «Hollow Years»)
 Джей Бекенштейн — саксофон (на «Another Day» и «Through Her Eyes»)
 Тереза Томасон — дополнительный вокал на «Through Her Eyes» и «The Spirit Carries On»

Примечания